Калоте́ску () — румынская фамилия. Известные носители: 

  — румынская шахматистка.
 Калотеску, Вирджил (1928—1991) — румынский кинорежиссёр.
  (1889—1970) — румынский военачальник.